Tomasino o Tommasino puede estar referido a:

Personas 
 Armando Tommasino (1922-2008), magistrado uruguayo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de su país entre 1985 y 1992.
 Luis Tomasino (1619-1695), sacerdote del oratorio.